Amerikai Egyesült Államok
 Trout Lake (Washington)

 Kanada
 Trout Lake (Brit Columbia)